Марх () — округ в Швейцарии. Центр округа — Лахен.

Округ входит в кантон Швиц. Занимает площадь 191,4 км². Население 35 690 чел. Официальный код — 0505.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Ссылки 
 Официальная страница

Округа Швица